Magrib of Maghreb (Arabisch: 'مغرب') kan verwijzen naar:
Maghreb of Maghrib, de Arabische term voor Noordwest-Afrika.
Maghrib (islam), de vierde salat in de islam